Fredonia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fredonia (Arizona)
Fredonia (Biscoe) (Arkansas)
Fredonia (Iowa)
Fredonia (Kansas)
Fredonia (Kentucky)
Fredonia (New York)
Fredonia (North Dakota)
Fredonia (Pennsylvania)
Fredonia (Wisconsin)

Andere landen:
Fredonia, gemeente in de Colombiaanse departement Antioquia